Mi destino, puede referirse a:

 Mi destino: Confesiones de una estrella de rock, álbum solista del cantante chileno Jorge González, publicado en noviembre de 1999.
 Mi destino, álbum de la cantante mexicana Lucero, lanzado en julio de 2000.
 Mi destino, álbum de la cantante costarricense María José Castillo, lanzado en 2008.